AA-12 steht für zwei Waffensysteme:
 eine Selbstladeschrotflinte, siehe Atchisson Assault Shotgun
 eine russische Luft-Luft-Rakete, siehe Wympel R-77

AA12 steht für:
 eine Baureihe von vierachsigen dieselelektrischen Lokomotiven, siehe Henschel AA12

AA12